Гран-при Мексики 1988 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика. Соревнования состоялись 29 мая 1988 года.

Гонка 
МакЛарены снова доминировали в квалификации. Турбомоторы имели большое над атмосферными двигателями, так как последние теряли 10% своей мощности из-за условий высокогорья. Время поула Айртона Сенны было на секунду быстрее времени поула Найджела Мэнселла годом ранее, и это несмотря на меньшую мощность мотора.

Первый старт был отменен из-за заглохшего Бенеттона Алессандро Наннини. На повторном старте Прост захватил лидерство. Сенна замедлился из-за проблем с клапаном, но вскоре пробился на второе место. МакЛарены сохранили первые две позиции до финиша. Герхард Бергер вышел на третье место, обогнав Нельсона Пике и начал настигать Сенну, когда бразилец замедлился, получив предупреждение о нехватке топлива (которое оказалось неверным).

На 28 круге у Накадзимы сломалась турбина, а на 59 круге его партнёр по команде Лотус — Пике — сошёл по той же причине. Две Феррари заняли третье и четвёртое места, за ними финишировали два Эрроуза Дерека Уорика и Эдди Чивера, которые сражались друг с другом в течение всей гонки, и на финише их разделило всего 0,7 секунды.

Лучший круг в гонке Алена Проста оказался на полсекунды быстрее прошлогоднего достижения Нельсона Пике.

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Мексики